Евге́ний Влади́мирович Афана́сьев (род. 25 мая 1947, Ростов-на-Дону) — российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол (1997). Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (2016).

Биография 

В 1970 года окончил МГИМО МИД СССР и с того же года трудился по линии МИД СССР. Владеет китайским, английским и французским языками.

В 1970—1975 годах — атташе посольства СССР в Китае.

В 1975—1976 годах — атташе Первого дальневосточного отдела МИД СССР.

В 1976—1984 годах — третий секретарь, второй секретарь, первый секретарь посольства СССР в США.

В 1985—1987 годы — главный помощник заместителя Министра иностранных дел СССР, курирующего отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 1987 году — советник Секретариата Министра иностранных дел СССР.

В 1987—1992 годах — советник посольства СССР, затем (с 1991) России в США.

В 1992—1994 годах — первый заместитель начальника Первого управления Азиатско-Тихоокеанского региона МИД России.

В 1994—1997 годах — директор Первого департамента Азии МИД России.

С 3 июня 1997 года по 25 декабря 2001 года являлся чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Южной Корее.

В 2001—2004 годах — директор Первого департамента Азии МИД России.

С 9 ноября 2004 по 3 февраля 2010 года являлся чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Таиланде и по совместительству Постоянным представителем при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке.

В 2010—2012 годах — директор Департамента кадров МИД России.

С 20 февраля 2012 по 29 января 2018 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Японии.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (2 июня 1993)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (19 января 1995)
 Чрезвычайный и полномочный посол (3 июня 1997).

Награды 
 Орден Дружбы (4 марта 1998) — За большой вклад в проведение внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную работу.
 Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (26 октября 2016 года) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.
 Знак отличия «За безупречную службу» XXX лет (13 ноября 2005) — За заслуги в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю плодотворную работу.
 Благодарность Президента Российской Федерации (10 августа 2007) — За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и обеспечение российских интересов в Юго-Восточной Азии.
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени (19 декабря 2009)

Семья 
Женат, имеет сына и трёх дочерей.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России
 Биография на сайте Посольства России в Японии

Выпускники МГИМО
Главы департаментов МИД России
Послы Российской Федерации в Республике Корея
Послы Российской Федерации в Таиланде
Послы Российской Федерации в Японии
Постоянные представители Российской Федерации при ЭСКАТО